Лено () - муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Лено () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос